Пилипча — населённые пункты Украины:
 Пилипча — прежнее название (до 2009 г.) села Пилипче Барышевского района Киевской области.
 Пилипча — село, Белоцерковский район, Киевская область.
 Пилипча — село, Репкинский район, Черниговская область.

См. также
 Пилипче